Arinolus är ett släkte av mångfotingar. Arinolus ingår i familjen Atopetholidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Arinolus